Defoort ist der Familienname folgender Personen:

 André Defoort (1914–1972), belgischer Radrennfahrer
 Bart Defoort (* 1964), belgischer Jazzmusiker
 Eric Defoort (1943–2016), flämischer Politiker
 Kris Defoort (* 1959), belgischer Komponist und Jazzmusiker
 Rita Defoort, Pseudonym von André Waignein (1942–2015), belgischer Komponist, Dirigent

Siehe auch:
 Deforth